Lengerich kan syfta på:

Tyskland
 Lengerich, Nordrhein-Westfalen – stad i Teutoburger Wald mellan Münster och Osnabrück
 Lengerich, Emsland – en kommun i Emsland